Терезов — фамилия; имеет женскую форму Терезова.
 Терезов, Евгений Матвеевич (1917—1943) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Терезов, Леонид (189?—1921) — повстанческий атаман, анархо-махновец, один из крупнейший атаманов Луганщины действовал в Старобельском уезде.